Команчи има више значења:
 Команчи
 Округ Команчи (Канзас)
 Округ Команчи (Оклахома)
 Округ Команчи (Тексас)
 Команчи (Тексас)